Nowa Wieś – część wsi Milewo-Tabuły w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Krasne. Leży nad Pełtą.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa ciechanowskiego.

Zobacz też 
 Nowa Wieś

Przypisy 

Milewo-Tabuły